Dave Schulz peut désigner :

 Dave Schultz (1949-), un hockeyeur canadien ;
 Dave Schultz (1959-1996), un lutteur américain ;
 Dave Schultz (1963-), un réalisateur canadien.